Зауса́дебная улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Заусадебная улица — улица в городе Самаре.
 Заусадебная улица — улица в Санкт-Петербурге.